De Thunnosauria zijn een groep uitgestorven zeedieren, behorend tot de Ichthyosauria, die leefde tijdens het Mesozoïcum.

In 1999 definieerde Ryosuke Motani een klade Thunnosauria als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Stenopterygius quadriscissus en Ichthyosaurus communis, en al zijn afstammelingen. De naam betekent: de "tonijnsauriërs" vanuit het Oudgrieks θύννος, thunnos, "tonijn" , een verwijzing naar de efficiënte thunniforme bewegingswijze waarbij alleen het uiteinde van de staart bewogen wordt.

Motani wist een enkel gedeeld afgeleid kenmerk, synapomorfie, van de groep vast te stellen: de voorvin is minstens tweemaal zo lang als de achtervin.

Tot de thunnosauriërs behoren de meeste afgeleide soorten van de ichthyosauriërs. De groep ontstond in het vroege Jura en stierf uit in het vroege Opper-Krijt.

Literatuur
Motani, R., 1999, "Phylogeny of the Ichthyopterygia", Journal of Vertebrate Paleontology 19: 472-495

Ichthyosauria